Rosneath bezeichnet:

 Rosneath (Halbinsel), eine schottische Halbinsel
 Rosneath (Ortschaft), eine schottische Ortschaft